Nogaro peut désigner : 
 Nogaro, une commune du Gers
 Bertrand Nogaro (1880-1950), un homme politique français